Egina – figura della mitologia greca
Egina – isola della Grecia
Egina – città della Grecia
91 Egina – asteroide della fascia principale